Келтски езици